Дербе́нт:

Населённые пункты 
 Дербент — город в Дагестане.
 Дербент — село в Сурхандарьинской области Узбекистана.
 Дербент — название 16 населённых пунктов в Турции.

Другие географические названия 
 Дербент — гора (2438 м) в Иране.
 Дербент — гора (2644 м) в Турции.
 Дербент — река в Турции.
 Дербентбаши — река в Турции.
 Дербентская впадина — на Каспийском море.
 Дербент — станция Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги.

Корабли 
 «Дербент» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, 1724 года постройки.
 «Дербент» — парусный линейный корабль Черноморского флота Российской империи, 1826 года постройки, в 1827 году переименованный в «Париж».
 «Дербент» — пароход Каспийской флотилии Российской империи, 1857 года постройки.

Прочее 
 «Дербент» — общественно-политическая газета на азербайджанском и русском языках, издающаяся в Дагестане.
 «Дербент» — марка дагестанского коньяка производства Дербентского коньячного комбината.
 «Дербент» — футбольный клуб.
 Дербентская
 Дербентский 154-й пехотный полк
 Дербентский джамаат
 Дербентский эмират
 Дербентское ханство
 Дербентский район — район в Республике Дагестан Российской Федерации.
 «Танкер „Дербент“» — повесть.
 «Танкер „Дербент“» — фильм.
 Сражение у Дербент-калуги

См. также 
 Дербенд (значения)